Linyi (临沂) est une ville de la province du Shandong en Chine ;
 Le Xian de Linyi (临邑) est une subdivision administrative de la province du Shandong en Chine ;
 Le Xian de Linyi (临猗) est une subdivision administrative de la province du Shanxi en Chine.
 Linyi désignait des territoires dans l'actuel Vietnam pour les chinois : une succession de plaines alluviales ouvertes sur la mer et séparées par des reliefs et plus ou moins les royaumes du Champā.